Babajan oder Babayan ist der Familienname folgender Personen:

 Agassi Arutjunowitsch Babajan (* 1921),  sowjetischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Araksi Towmassi Babajan (1906–1993), sowjetisch-armenische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Boris Artaschessowitsch Babajan (* 1933), sowjetischer Computeringenieur
 Dawit Babajan (* 1978), armenischer Tennisspieler
 Roman Georgijewitsch Babajan (* 1967), russisch-armenischer Journalist und Fernsehmoderator der sich infolge des Konflikts in der Ukraine auf der EU-Sanktionsliste befindet
 Samwel Babajan (* 1965), armenischer Militärkommandant und Politiker
 Sergei Babayan (* 1961), armenisch-US-amerikanischer Pianist und Klavierlehrer
 Spartak Babajan (* 1933), armenischer Bildhauer und Maler
 Wahram Babajan (* 1948), armenischer Komponist und Pianist